Rodoljub Roki Vulović, chanteur serbe.
 Roki, un club de hockey sur glace de Rovaniemi en Finlande.
 Tunnel de Roki, point de passage à travers le Grand Caucase.
Surnom
Pseudonyme
Homonymie de pseudonyme